Potechin () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jurjewitsch Potechin (* 1961), russischer Astrophysiker 
 Alexei Antipowitsch Potechin (1829–1908), russischer Schriftsteller
 Alexei Jewgenjewitsch Potechin (* 1972), russischer Musiker und Produzent
 Bogdan Witaljewitsch Potechin (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Isossimowitsch Potechin (1903–1964), sowjetischer Afrikanist 

Siehe auch: Potechina